Кри́стал Уэ́бстер (, урожд. Кри́стал Ра́мберг, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Калгари.

Замужем. Муж — Пол Уэбстер, кёрлингист и тренер по кёрлингу (в т.ч. в 2000-е был национальным тренером Ассоциации кёрлинга Канады). У них две дочери.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Трэйси Флёри (Team Tracy Fleury) на сайте Grand Slam of Curling
 

 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Crystal Webster»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Выпускники Университета Калгари